Die Hölle von Dien Bien Phu steht für:

 Die Hölle von Dien Bien Phu (1955), US-amerikanischer Kriegsfilm von David Butler aus dem Jahr 1955
 Die Hölle von Dien Bien Phu, deutscher Titel von Diên Biên Phú – Symphonie des Untergangs, französischer Kriegsfilm von Pierre Schoendoerffer aus dem Jahr 1992